Maude est un prénom notamment porté par :
 
Maude peut également désigner :

Toponymie 

 Maude, village d'Australie, dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud ;
 Maude, township d'Australie, dans l'État de Victoria ;
 la , un cap de l'Antarctique ;
 le , pic des monts Entiat aux États-Unis.

Patronyme 

 Arthur Maude (1880-1950), acteur, scénariste et réalisateur britannique ;
 Caitlín Maude (1941-1982), poète, enseignante et chanteuse traditionnelle d’expression irlandaise ;
 Francis Maude (né en 1953), homme politique britannique ;
 Frederick Maude (1864-1917), officier supérieur britannique ;
 Henry Evans Maude (1906-2006), fonctionnaire colonial et chercheur britannique.

Télévision 
 , série télévisée américaine.